Viktor Igorevics Fajzulin (oroszul: Виктор Игоревич Файзулин; Nahodka, 1986. április 22. –) orosz válogatott labdarúgó, jelenleg a Zenyit Szankt-Petyerburg játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2013. március 26-i adatok

Sikerei, díjai
Zenyit
UEFA-kupa győztes (1): 2008
Orosz bajnok (2): 2010, 2011–12
Orosz kupagyőztes (1): 2010

Jegyzetek

Források

Fordítás 

Orosz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1986-ban született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A Szpartak-Nalcsik labdarúgói
A Zenyit Szentpétervár labdarúgói
Élő személyek